«Пе́сня имён» () — фильм-драма 2019 года. Режиссёр — Франсуа Жирар. В основе сценария — одноимённая книга британского писателя и музыковеда Нормана Лебрехта. В фильме снимались Тим Рот и Клайв Оуэн, которые играют друзей детства, чьи жизни изменила Вторая мировая война.

Сюжет 

Еврейская семья погибает в лагере смерти Треблинка во время Холокоста, и выживает только один их ребёнок — гениальный скрипач Довидл, который ещё до войны остался в Лондоне в приемной семье Симмондсов для продолжения музыкального образования. А для их сына Мартина он становится настоящим братом. Но Довидл пропадает в день, когда должен состояться его первый концерт.

Спустя 35 лет, примерно в 1990-х, Мартин подметив у юного скрипача жест, которому тот мог научиться только у Довидла, догадался, что Довидл жив и бросается на его поиски. Мартин отправляется в Польшу, чтобы найти своего брата.

Встретив бывшую любовь Довидла, Мартин выяснил, что Довидл живёт в Нью-Йорке. Мартин отправился туда и нашёл его. Довидл женат и имеет детей. Мартин злится на Довидла и пытается уговорить его выступить на концерте. Довидл сначала отказывается, но потом соглашается на двух условиях (не раскрытых в сцене).

Два месяца спустя Мартин и его жена посещают концерт, где Довидл сначала играет с оркестром, а затем устраивает сольное выступление, в котором он играет «Песнь имён», вспоминая свою семью. Затем Мартин получает письмо от Довидла, в котором говорится, что первый должен думать о втором как о мёртвом, и они никогда больше не должны встречаться. Фильм заканчивается тем, что Мартин читает Кадиш, неохотно признавая, что Довидл теперь мёртв, хотя на самом деле это не так.

Выпуск 
Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2019 году.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы, включая и отрицательные. По состоянию на август 2020 года 39% из 56 отзывов, собранных на сайте агрегатора обзоров Rotten Tomatoes, являются положительными со средней оценкой 5,30 из 10. Согласно единодушному мнению критиков веб-сайта, «Песня Имен» сделан из интригующих ингредиентов, но они никогда полностью не сливаются в единую драму.

Примечания

Ссылки 
 
 Александр Сиротин. В поисках себя. Впечатление от просмотра художественного фильма The Song of Names 
 

Фильмы о Холокосте
Фильмы Венгрии 2019 года
Фильмы Канады 2019 года
Фильмы-драмы Венгрии
Фильмы-драмы Канады
Фильмы Великобритании 2019 года
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Германии 2019 года
Фильмы-драмы Германии
Фильмы на английском языке
Экранизации литературных произведений
Фильмы Франсуа Жирара